Эммануил Петрович Мисько́ (; 1929—2000) — украинский советский , педагог, профессор (1981). Член СХ СССР. Народный художник УССР (1978). Действительный член (академик) Академии искусств Украины (1997). Лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко (1972).

Биография 
Родился 21 мая 1929 года в Устшиках-Дольных (Польша). В 1956 году окончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства (сейчас Львовская национальная академия искусств). Ученик профессоров В. А. Любчика и И. В. Северы.

В 1962 году начал преподавательскую деятельность во Львовском институте прикладного и декоративного искусства. В 1966—1982 годах — председатель правления Львовской организации Союза художников Украины.

С 1988 года ректор Львовского института прикладного и декоративного искусства (с 1994 — Львовская академия искусств).

В конце 1980-х годов возглавлял Фонд культуры. Э. Мисько был в числе учредителей Академии искусств Украины (1996).

Жил и творил во Львове. Умер 12 марта 2000 года. Похоронен на Лычаковском кладбище.

Творчество 

Основные работы в области монументальной и станковой пластики.

Автор многих памятников, станковых композиций, большой галереи скульптурных портретов, в том числе, короля Руси Даниила Галицкого, украинских писателей и поэтов Ивана Франко (1964), В. Стефаника (1971), Р. Иваничука (1970), Р. Лубкивского (1977), художников Ф. Нирода (1957), А. Новакивского (1960), Е. Кульчицкой (1960), Л. Левицкого (1966),
кардинала И. Слипого и других выдающихся деятелей национальной культуры.

Наиболее известные работы 
 Памятник И. Франко (в содружестве с В. Одрехивским, Я. Чайкой и В. Борисенко — первый в УССР монумент писателю, 1964, Львов),
 Монумент Боевой славы советских вооружённых сил (1970, Львов)

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1972) — за монумент Боевой славы советских вооружённых сил во Львове (в соавт.).
 Народный художник УССР (1978)
 Орден «За заслуги» III степени (1999)

Примечания

Литература 
 Лауреати Шевченківської премії. 1962–2001: Енциклопедичний довідник. — К., 2001. — С. 346–350.

Ссылки 
 ЕММАНУЇЛ ПЕТРОВИЧ МИСЬКО

Выпускники Львовской национальной академии искусств
Похороненные на Лычаковском кладбище